U 1277 oder U-1277 bzw. U1277 steht für:

 U 1277 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 1277 als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 1277 als Bezeichnung des „ቷ“ als Silbenzeichen Twa zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.
 U-1277, eine Flugzeugkennung des Baumusters BAE Hawk (U-1251 bis U-1270) bei der Schweizer Luftwaffe.

U1277